Conceitos Distantes es el décimo noveno álbum de la banda de rock chileno y rock brasileño, Tatto Falconi TTF. Este disco cuenta con 10 temas, con canciones en portugués. «Conceitos Distantes» que también lleva el mismo nombre del disco fue el sencillo de este álbum. Este disco tiene como temática de "canciones inspiradas en el día a día e historias de amor." una reseña en el diario brasileño "A Tribuna Piracicabana" destaca como este álbum tiene como objetivo llevar al oyente “a un viaje de sonidos bien ejecutados”, donde la simplicidad y la complejidad se expresan y debe ser escuchado por el público que disfruta del buen rock brasileño, con mucho virtuosismo".

Lista de canciones 
 "Direto" - 1:17
 "Fui Infectado pela Sujeira" - 2:10
 "Marte Ataca" - 3:21
 "Faina" - 4:57
 "Perdendo a Minha Alma" - 3:17
 "Sigma" - 2:41
 "Verme Sedento" - 4:16
 "Conceitos Distantes" - 3:41
 "Zapruder Film" - 2:48
 "Tamara" - 3:08

Referencias

Enlaces externos
 
 

Álbumes de Tatto Falconi TTF
Álbumes de Chile de 2021
Álbumes de rock
Álbumes de rock alternativo